Ișun (în ) este localitatea de reședință a comunei Ișun din raionul Krasnoperekopsk, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Ișun era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Isșun, Isșun
Isșun, Isșun, Krasnoperekopsk
Isșun, Isșun, Krasnoperekopsk, Crimeea